Andreas Molterer – ex sciatore alpino austriaco
 Josef Molterer – politico austriaco
 Wilhelm Molterer – politico austriaco